Mattei se poate referi la: 

 11695 Mattei, asteroid din centura principală de asteroizi
 Bruno Mattei, regizor de film și scenarist italian